«Шерп» — вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления. Своё название вездеход получил в честь непальских горных проводников, сопровождающих альпинистов на труднодоступных маршрутах в Гималаях, известных своей выносливостью в горах.

Вездеход выпускается в нескольких модификациях, отличающихся габаритами, размером и количеством колёс, а также, различными дополнительными опциями.

«Шерп» предназначен для передвижения по бездорожью всех типов, включая песок, снег, лёд, болото, каменные россыпи (курумник), бурелом.

История создания 

В основе вездехода «Шерп» лежит конструкция, разработанная конце 2000-х изобретателем Алексеем Гарагашьяном из Санкт-Петербурга. Один из его вездеходов купил украинский предприниматель Владимир Школьник. Увидев перспективу продаж, Школьник создал производство вездеходов. В 2012 году для доработки концепции до промышленного изделия он создал конструкторское бюро в Киеве. Предполагая основной сбыт в России, в 2014 году организовал производство в Санкт-Петербурге.

В 2014 году было учреждено ООО «Шерп», серийный выпуск снегоболотоходов начат в 2015 году. В том же году «Шерп» был представлен на прошедшей в Москве выставке кроссоверов и внедорожников Moscow Off-Road Show 2015. В феврале 2016 года «Шерп» появляется в шоу Top Gear. Видео с испытаний снегоболотохода стало вирусным, набрало более пяти миллионов просмотров и заинтересовало западные СМИ.

Внезапная популярность машины и напряженность в международных отношениях заставили организовать второе производство «Шерпа» в Киеве. Согласно выводу Киевской торгово-промышленной палаты, за первые 10 месяцев 2018 года киевская площадка произвела 89 машин, численность рабочих 122 человека. Согласно данным производителя, собранные в России вездеходы в основном реализуются на внутреннем рынке России и стран СНГ, произведённые в Киеве вездеходы идут на экспорт по всему миру. В августе 2020 года появилась информация о возможном закрытии украинского производства «Шерп» и переносе его в одну из европейских стран.

Вездеходы «Шерп» закупали МЧС России, ГСЧС Украины и МЧС Беларуси, ПАО «Газпром», структуры ООН, они поставлялись в США, Канаду, Индию.

Патент анулирован полностью. Запрет на производство снят. Любой человек или фирма могут производить вездеход.

Особенности конструкции 
Главными особенностями конструкции вездеходов «Шерп» стали бескамерные шины сверхнизкого давления и пневмоциркуляционная подвеска, разработанная А. Гарагашьяном. Все шины вездехода связаны друг с другом воздушными каналами с изменяемым сечением, которое можно регулировать в широком диапазоне (вплоть до герметичного закрытия). Регулировка осуществляется из кабины вездехода. К примеру, при наезде одного колеса на препятствие система равномерно распределит давление по другим колёсам, заметно повышая возможность первого к деформированию. Конструкция шин и подвески защищена патентами. 

Первые «Шерпы» имели стальной несущий кузов. В 2017 году была выпущена новая модель вездехода, получившая название «Шерп Про», с однообъёмным алюминиевым кузовом. 
В 2019 году вышла обновлённая модель «Шерпа Про»  —  «Шерп Макс». Главным её отличием стал увеличенный кузов с откидной передней дверцей, расположенной по центру. Также в 2019 году была анонсирована модель в кузове пикап.

Для управления «Шерп» оборудуется двумя педалями и двумя рычагами, а также набором приборов контроля. Помимо снега, грязи и болот, вездеход может преодолевать преграды высотой до 100 см. На плаву «Шерп» держится за счёт водоизмещения колёс и герметичности кузова. При движении по воде протектор выполняет роль гребных лопаток.

Машина имеет способность подниматься из воды на лёд. В дисках колёс машины могут монтироваться четыре дополнительных топливных бака ёмкостью по 55 литров каждый.

Модификации 
«Шерп Макс», «Шерп N» и «Шерп 10»:

Также был разработан для «Шерпа» прицеп:

Похожие конструкции 
Общая концепция Шерпа (лёгкий вездеход с короткой базой, огромными колёсами на шинах низкого давления с жёстким креплением бортоповоротных колёс к кузову) оказалась популярна, с некоторыми вариациями похожие вездеходы изготавливаются многими компаниями. Например:
 Вездеход АГ20 — новый вездеход Алексея Гарагашьяна.
 Вездеход BigBo
 Вездеход Taifun
Вездеход Шторм
Вездеход Феникс
Вездеход Север (производство в г. Северодвинск)
 Вездеход Боровичок (Triumph)
Вездеход Сталкер интересен применением гидрообъемной трансмиссии
 Вездеход Шатун, отличается от Шерпа шарнирной рамой.
Вездеход LANDER
Вездеход Tracker
Вездеход FAT truck
 Вездеход Лесник-Турист
Вездеход Atlas ATV, выделяется возможностью поворота всех четырех колес.
Вездеход Thor
Вездеход KHAN Electro — первый электрический вездеход. Сочетает возможность поворота шарнирной рамой и с помощью бортоповорота.
 Вездеход 10 на 10 Патент на полезную модель РФ № 194419 Анулирован полностью.

Примечания

Литература 
 Российский вездеход «Шерп» покорил интернет — «Российская газета», 17 февр. 2016 г.
 Под Астраханью прошли испытания снегоболотохода «Шерп» — «Российская газета», 9 июля 2017 г.
 Патент РФ на изобретение 2564778 Анулирован полностью 
 Патент РФ на полезную модель 149491 Анулирован полностью

Ссылки 
 По реке аки посуху: тест-драйв вездехода Шерп // КОЛЕСА.ру
 «Второй Шерп»: подробности и фото новой модификации российского вездехода // КОЛЕСА.ру
 Вездеход «Шерп» — российско-украинский бизнес, который выжил // BBC News Русская служба
 Официальный сайт вездеходов ШЕРП в России | Сайт завода производителя российских снегоболотоходов ШЕРП

Автомобили России
Автомобили Украины
Вездеходы
Плавающие автомобили
Снегоболотоходы